La ligne 26 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Špejchar à Nádraží Hostivař.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 26 relie Špejchar (au Nord de la ville) à Nádraží Hostivař (à l'Est).

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 26 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

L'arrêt Korunovační n'est desservi qu'en direction de Špejchar. Les arrêts Nábřeží Kapitána Jaroše et Nad Primaskou ne sont desservis qu'en direction de Nádraží Hostivař.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague